El término pantera rosa puede referirse a:

General 
 La Pantera Rosa, nombre del personaje de ficción, ligado a la película de 1963, de igual título.

Cine
 La Pantera Rosa película de 1963. La primera de una saga de nueve filmes similares, dirigidas mayoritariamente por Blake Edwards.

Dibujos animados 
 La pantera rosa (personaje de dibujo animado), personaje animado que fue creado por Friz Freleng para aparecer en los créditos iniciales de la película del mismo nombre que se estrenó en 1963, y que posteriormente se convirtió en protagonista de su propia serie animada, siendo el primer cortometraje ´´Proyecto rosa`` (Pink phink).
 Anexo:Episodios de La pantera rosa, lista de los originales 124 cortos animados de La Pantera Rosa, creados, producidos, y emitidos entre 1963 y 1980 por DePatie-Freleng Enterprises (DFE Films).
 Pink Panther and Pals, serie de televisión animada basada en las caricaturas clásicas de la pantera rosa de |DePatie-Freleng (años sesenta), y producida para Cartoon Network.
 Pink Panther And Sons, serie animada para televisión, producida por Hanna-Barbera Productions y MGM/UA Television, y transmitida en 2 temporadas de 1984 a 1985.

Otros usos 
 La Pantera Rosa, serie animada de televisión.
 La Pantera Rosa: la persecución más rosa, videojuego en tres dimensiones producido por la compañía española Wanadoo junto a la compañía francesa Étranges Libelules.
 La Pantera Rosa: Misión Peligrosa, videojuego educativo de 1996.